Kristýna Plíšková era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha potuto partecipare.

Ashleigh Barty ha battuto in finale Irina Chromačëva, 7–5, 7–6(3).

Teste di serie

  Dar'ja Gavrilova (primo turno)
  Caroline Garcia (semifinali)
  Irina Chromačëva (finale)
  Ons Jabeur (primo turno)
  Eugenie Bouchard (quarti di finale)
  Montserrat González (quarti di finale)
  Julija Putinceva (quarti di finale)
  Victoria Bosio (primo turno)

  Jovana Jakšić (primo turno)
  Alison van Uytvanck (secondo turno)
  Dar'ja Sal'nikova (primo turno)
  Ashleigh Barty (campionessa)
  Anett Kontaveit (terzo turno)
  Viktória Malová (primo turno)
  Jesika Malecková (secondo turno)
  Victoria Duval (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 2011